It came upon the midnight clear, auch It came upon a midnight clear, ist ein Gedicht und Weihnachtslied, das von Edmund H. Sears (1810–1876), einem Pfarrer der American Unitarian Association in Wayland (Massachusetts), geschrieben wurde. Er veröffentlichte das fünfstrophige Gedicht im Jahre 1849.

Der Text von Sears wird meist auf zwei verschiedene Melodien gesungen: (1) Carol, komponiert von Richard Storrs Willis oder (2) Noel nach einer englischen Melodie (1874 von Arthur Sullivan (1842–1900)).
In einigen englischsprachigen Gesangbüchern sind verschiedene, voneinander abweichende Textfassungen enthalten.

Es wurde auch von David Willcocks eingerichtet.

Text

Weblinks 
 wikisource.org
 hymnsandcarolsofchristmas.com
 hymntime.com
 Freie deutsche Nachdichtung einiger Verse

Videos 
 Klangbeispiele: a, b, c, d, e, f (Max Keenlyside, Jazzklavier)

Einzelnachweise 

Weihnachtslied